A férfi síugrás normál sánc a 2013-as északisí-világbajnokságon 2013. február 22–23-án volt.

A selejtezőt február 22-én 18:07-től, a versenyt február 23-án 17:00-tól rendezték. A helyszín az olaszországi Val di Fiemme HS 106-os normál sánca volt.

Eredmények

Selejtező 

* Világranglista-helyezésük miatt előkvalifikáltak, részt vehettek a selejtezőben, de ottani eredményüktől függetlenül a döntő résztvevői lettek.

Verseny

Jegyzetek 

Síugrás
2013 a sportban